Кадомка () — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
Предполагается, что название деревне дали татары-переселенцы, пришедшие с Мещеры (из-под Кадома ныне Рязанской области).

Кадомка является одной из наименее населенных татарских деревень Нижегородской области, несмотря на относительную близость к крупным татарским селам Уразовка, Антяровка, Большое Рыбушкино и Малое Рыбушкино. Деревня Кадомка непосредственно граничит с Кузьминкой.

Примечания

Ссылки 
 село Кадомка фото и видео
 История села

Населённые пункты Краснооктябрьского района (Нижегородская область)